Manto Tshabalala-Msimang (1940-2009), personnalité politique sud-africaine
 Sam Tshabalala, chanteur et guitariste sud-africain
 Siphiwe Tshabalala (né en 1984), footballeur sud-africain
 Velile Tshabalala (née en 1984), actrice anglaise